Keith Walker (1935-1996) est un acteur et scénariste américain.
 Keith Walker est un catcheur professionnel américain.